A magyar jégkorong-válogatott 1990-ben a hazai pályán, Budapesten megrendezett C. csoportos jégkorong világbajnokságon a hetedik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1990
1990 a jégkorongban